Alejandro Pérez puede referirse a:

 Alejandro Pérez Lugín (1870-1926), periodista español.
 Alejandro Pérez (1987-), futbolista argentino.
 Alejandro Pérez, realizador de audiovisuales cubano.
 Alejandro Pérez, un saxofonista español de jazz.
 Alejandro Pérez , ingeniero y empresario chileno.
 Alejandro Pérez , peleador de artes marciales mixtas mexicano.
Alejandro Pérez Cea , futbolista español.